.art може означати:

 Формат файлу зображення ART
 .art (розширення домену)